S21 oder S 21 steht für:
 S21 (Berlin), S-Bahnbauprojekt in Berlin
 S21 (Hamburg), S-Bahn-Linie in Hamburg
 S21 (Kärnten), S-Bahn-Linie in Kärnten
 Stuttgart 21, Schienenverkehrs- und Städtebauprojekt
 Staatsstraße 21 in Sachsen, siehe Liste der Staatsstraßen in Sachsen bis zur S 199 #StSn21
 dataphon s 21 d, Akustikkoppler
 Samsung Galaxy S21, Android-Smartphone von Samsung aus dem Jahr 2021

S21 steht für:
 den Vorwärts-Transmissionsfaktor S21 bei den Streuparametern, siehe Streuparameter #Zweitore

S-21 steht für:
 S-21 (Foltergefängnis), Folter-Gefängnis der Roten Khmer, siehe Tuol-Sleng-Genozid-Museum
 S-21: Die Todesmaschine der Roten Khmer, Spielfilm über das Foltergefängnis S-21
 Letov Š-21, tschechoslowakisches Flugzeug
 De Schelde S-21, niederländisches Jagdflugzeug
 Suchoi S-21, russisches eingestelltes Flugzeugprojekt eines Überschall-Businessjet

Abkürzung